Открытый чемпионат Германии 2009 — 103-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2009 году турнир прошёл с 20 по 26 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Ненад Зимонич

Общая информация 
Турнир в Гамбурге накануне сезона-2009 потерял в статусе, лишившись статуса одного из самых престижных соревнований регулярного тура, по решению ATP уступив своё место новому турниру в Шанхае. Организаторы турнира пытались добиться отмены этого решения через суд, доказывая, что оно приведёт к отказу ведущих теннисистов, таких, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, разыгравшие финал турнира в 2007 и 2008 годах, от участия в нём в пользу турниров, дающих более высокие очковые и денежные бонусы, однако так ничего и не добились. В качестве промежуточного решения удалось перенести турнир на лето, максимально повысив его статус (за счёт понижения категории ещё одного немецкого чемпионата: штутгартского MercedesCup).

Первым сеянным в одиночном турнире был Жиль Симон (тогдашняя седьмая ракетка мира), однако француз не оправдал подобный статус, уступив уже в стартовой игре. В его отсутствие турнир свёлся к матчу второй и тринадцатой ракеток турнира: россиянин Николай Давыденко уступив за пять матчей турнира лишь сет завоевал главный приз соревнований, переиграв ещё одного француза: Поля-Анри Матьё. Для последнего гамбургский финал стал самым статусным матчем подобного уровня за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный приз также обошёлся без многих сильнейших пар, а решающий матч прошёл с участием двух несеянных альянсов: Симон Аспелин и Пол Хенли переиграли в борьбе за титул Марсело Мело и Филипа Полашека. Для повышений внимания к соревнованию в парном турнире сыграл его директор: один из сильнейших теннисистов страны и мира 1990-х годов Михаэль Штих, принявший участие в соревновании протура впервые за двенадцать лет.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Николай Давыденко обыграл  Поля-Анри Матьё со счётом 6-4, 6-2.
 Давыденко выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Матьё уступает свой 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 3

Парный турнир 
 Симон Аспелин /  Пол Хенли обыграли  Марсело Мело /  Филипа Полашека со счётом 6-3, 6-3.
 Аспелин выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хенли выигрывает 1-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2009 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2009 года
2009
Международные спортивные соревнования в Гамбурге